Palm Cottage bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Palm Cottage (Collier County, Florida), ID-Nr. 82002371
 Palm Cottage (Dade County, Florida), ID-Nr. 88002957